, roman de Rex Beach paru en 1908
 , film américain de Edgar Lewis  sorti en 1917 avec Russell Simpson et Mabel Julienne Scott
 , film américain de George Hill sorti en 1926 avec Norman Kerry, Henry B. Walthall, Lionel Barrymore et Marceline Day
 , film américain de Lesley Selander sorti en 1937